Fotograf může být:

 fotograf – profese
 Fotograf (časopis) – český magazín
 Fotograf (film) – český film (2015)
 Fotograf 07 – český kulturní spolek